Хуана Хабсбургска, наричана Хуана Австрийска и Хуана Испанска (24 юни 1535 – 7 септември 1573), е испанска инфанта, дъщеря на Карл V.

Живот 
Хуана е родена на 24 юни 1535 г. в Мадрид в семейството на император Карл V и Изабела Португалска, дъщеря на Мануел I и втората му съпруга инфанта Мария Кастилска и Арагонска. Като дъщеря на Карл V, император на Свещената Римска империя и крал на Испания, Хуана носи титлите ерцхерцогиня на Австрия, инфанта на Кастилия, принцеса на Бургундия, принцеса на Фландрия и т.н.

През 1552 г. 17-годишната Хуана се омъжва за първия си братовчед и престолонаследник на Португалия, принц Жао-Мануел, който по това време е на 15 години. Двамата имат един син, Себащияу Португалски, когото Хуана ражда няколко седмици след смъртта на съпруга си, починал през 1554 г. от диабет. Малко след раждането на Себастиан Хуана е повикана обратно в Мадрид от брат си, Филип II, за да управлява Испания, докато той е в Англия, за да се ожени за английската кралица Мария I Тюдор. Като регентка на Филип II, Хуана изпълнява задълженията си прекрасно благодарение на интелигентността и отговорността си. Хуана е и единствената жена, приета в ордена на Йезуитите.

Хуана Австрийска никога не се омъжва повторно и не се завръща повече в Португалия, за да види сина си. Въпреки това тя поддържа непрекъсната кореспонденция със Себащияу и за да придобие представа как изглежда той, тя получава негови портрети, рисувани по различно време.

Портрети на Хуана

Герб

Предци

Източници 
 Geoffrey Parker, Un solo re, un solo impero. Bologna, Il Mulino, 1985. ISBN 88-15-06666-7

Хабсбурги
Испанска аристокрация
Испански инфанти